Lušnica (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno, BiH
 Lušnica (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH